Државна химна Етиопије носи назив „Ходи право, драга мајко Етиопија” ( ወደፊት ገስግሺ ውድ እናት ኢትዮጵያ).

Историја 
Текст химне написао је Дереџе Мелаку Менгеша, а музику је компоновао Соломон Лулу Митику. Усвојена је 1992. године, као део реформе која је уследила након пада Дерговог режима.

Текст

Референце

Спољашње везе 
 Ethiopia: Wodefit Gesgeshi, Widd Innat Ityopp'ya - Извођење државне химне Етиопије, са информацијама и текстом

Етиопија
Етиопија